Хендрикюс (Хенк) Фрейзер (; ) — нидерландский футболист, игравший на позиции центрального защитника; тренер.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1984 году в роттердамской «Спарте». В 1986 перешёл в «Утрехт». Через 2 года присоединился к «Роде». Карьеру футболиста завершил в «Фейеноорде», где позже стал тренером молодёжного состава.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Нидерландов состоялся 6 сентября 1989 года в товарищеском матче против сборной Дании. Был включён в состав на чемпионат мира 1990 в Италии.

Карьера тренера 
Будучи помощником Мориса Стейна в течение двух лет, Фрейзер был назначен исполняющим обязанности главным тренером «АДО Ден Хааг» после того, как Штайн был уволен. Через месяц он подписал контракт с клубом на постоянной основе до лета 2016 года.

13 июня 2016 года был объявлено, что в начале сезона 2016/17 Фрейзер заменит Петера Боса на посту главного тренера клуба «Витесс». В свой первый сезон он помог команде из города Арнем выиграть первый трофей за 125 лет. В финале Кубка Нидерландов 2016/17 «Витесс» победил «АЗ» благодаря двум голам Рикки ван Волфсвинкела. 5 августа 2017 года команда Фрейзера в финальном матче за Кубок Йохана Кройфа проиграла в серии пенальти (1:1, 2:4 по пенальти) «Фейеноорду».

18 декабря 2017 года Фрейзер объявил, что не будет в конце сезона продлевать свой контракт. 12 марта 2018 года российский тренер Леонид Слуцкий был назначен новым главным тренером «Витесса». 23 марта Фрейзер был представлен в качестве главного тренера роттердамской «Спарты».

4 августа 2021 года вошёл в тренерский штаб Луи ван Гала в сборной Нидерландов.

В апреле 2022 года клуб «Утрехт» объявил, что Фрейзер станет новым тренером в новом сезоне, подписав контракт на три сезона.

Статистика тренера

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Нидерландов: 1992/93, 1998/99
 Обладатель Кубка Нидерландов : 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1991

Как тренер 
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2016/17
 Финалист Кубок Йохана Кройфа: 2017

Примечания

Ссылки 
 CV Henk Fraser

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК АДО Ден Хааг
Тренеры ФК «Витесс»
Тренеры ФК «Спарта» Роттердам
Тренеры ФК «Утрехт»